Řepora je jméno s více významy:
 Řeporyje, starší název vsi, dnes části Prahy
 Skanzen Řepora v kastatrálním území Stodůlky v městské části Praha-Řeporyje v Praze